Der Pot Black 2006, offiziell Pot Black Cup 2006, war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 2006/07. Das Turnier wurde am 2. September 2006 im Royal Automobile Club im englischen London ausgetragen. Sieger wurde der Waliser Mark Williams, der im Endspiel John Higgins besiegte, indem er ein 119er-Break spielte. Dieses Break war nicht nur das höchste Break der Ausgabe, sondern auch das höchste der Turniergeschichte.

Preisgeld 
Insgesamt wurden 40.000 Pfund Sterling ausgeschüttet, wobei ein Viertel direkt an den Sieger ging.

Turnierverlauf 
Erneut wurden acht Spieler zum Turnier eingeladen, die im K.-o.-System den Sieger ermittelten. Sämtliche Spiele gingen nur über einen Frame; als Schiedsrichter fungierten Michaela Tabb und Eirian Williams.

Finale 
Der Waliser Mark Williams gewann das Turnier mithilfe eines 119er-Breaks mit 119:13 gegen John Higgins.

Einzelnachweise 

2006
Snookerveranstaltung 2006
Billardturnier in London
Sportveranstaltung in der City of Westminster